Die luxemburgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Luxemburg, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
1972 nahm Luxemburg erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das bislang beste Abschneiden war der Vorstoß ins Achtelfinale 1973 und 1979.

Teamchefs (unvollständig) 
 Frank Eicher, –2013
 Johny Goudenbour, 2014–2015
 Anne Kremer, seit 2016

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Luxemburgische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Luxemburg
Billiejeankingcupmannschaft
Tennis
Frauensport in Luxemburg